Marcel Pérès est le nom de deux personnalités françaises :
 Marcel Pérès, nom de scène de Marcel Jean Paul Laurent Farenc (1898-1974), acteur français spécialisé dans les seconds rôles au cinéma ; 
 Marcel Pérès (né en 1956), musicien interprète de musique classique et musicologue, spécialisé dans le répertoire liturgique médiéval.